El término apnea, falta o suspensión de la respiración, puede referirse, en esta enciclopedia, a: 
Medicina

 los casos de apnea, una interrupción temporal de la respiración;

 la apnea del sueño (SAHS: síndrome de apnea-hipopnea durante el sueño), un trastorno en el dormir;

Deporte

 la apnea, un deporte subacuático, con múltiples modalidades;

Música

 «Apnea», una canción de Ricardo Arjona, cantautor guatemalteco.

Referencias